Iso Teerisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Teerisaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Iso Teerisaari (ö i Mellersta Österbotten), Karleby, 
 Iso Teerisaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar